Курт Воннеґут — американський письменник-фантаст.
 25399 Воннеґут (25399 Vonnegut) — астероїд головного поясу.